Alfred Jensen kan syfta på bland andra:

* Alfred Jensen (1859–1921), svensk slavist och författare
 Alfred Jensen (1859–1935), dansk-tysk konstnär
 Alfred Jensen (1903–1981), guatemalansk-amerikansk konstnär
 Alfred Jensen (1903–1988), dansk kommunistisk politiker